Lukáš Lacko era il detentore del titolo ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Samsung Securities Cup 2010, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Lu Yen-hsun che ha battuto in finale Kevin Anderson 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Lu Yen-hsun (campione)
 Kevin Anderson (finale)
 Florent Serra (semifinali)
 Dudi Sela (quarti di finale, ritiro)

  Somdev Devvarman (secondo turno) 
  Frederico Gil (primo turno)
  Gō Soeda (primo turno)
  Grega Žemlja (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Samsung Securities Cup 2010